Erik Brahe kan syfta på:

Erik Brahe (1552–1614)
Erik Brahe (1722-1756)